Каширцев — фамилия; имеет женскую форму Каширцева.

Известные носители:
 Каширцев, Владимир Аркадьевич (род. 1943) — советский и российский геолог, геохимик, специалист в области нефтяной геологии и органической геохимии, член-корреспондент РАН (2000).
 Каширцев, Михаил Георгиевич (1882—1957) — российский революционер, член ВЦИК (1922—1924) и ЦИК СССР (1925).